Численность населения республики по данным Росстата составляет  чел. (). Плотность населения —  чел./км² (). Городское население —  % ().

Северная Осетия является одним из самых густонаселённых субъектов РФ —  чел./км², занимая 7-е место в стране по этому показателю. Реальная плотность населения в местах проживания основной части населения составляет более 140 чел./км². Почти половина (46 %) населения республики проживает в городском округе города Владикавказа с подчинёнными ему населёнными пунктами  чел. ().

Численность населения

Демография 

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Национальный состав

Религия 
Согласно масштабному опросу исследовательской службы «Среда», проведённому в 2012 году, пункт «Исповедую традиционную религию предков, поклоняюсь богам и силам природы» в Северной Осетии выбрали 29 % опрошенных — самый высокий процент в РФ. Пункт «Исповедую православие и принадлежу к РПЦ» выбрали 49 % опрошенных, «Исповедую христианство, но не причисляю себя ни к одной из христианских конфессий» — 10 %, «не верю в бога» — 3 %, «Исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом» — 3 %, «Исповедую православие, но не принадлежу к РПЦ и не являюсь старообрядцем» — 2 %, «верю в бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую» — 1 %. Остальные — меньше 1 %.

Населённые пункты 

Населённые пункты с численностью населения более 5000 чел.

Общая карта 
Легенда карты (при наведении на метку отображается реальная численность населения):

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Северная Осетия